Miasto zaginionego boga – dwunasty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1987 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go w 1990 roku Orbita. Wznowiony w 2003 roku przez Egmont Polska.

Streszczenie 
Przygody bohaterów zaczynają się w samym sercu miasta Mayaxatl, gdy Hog - dowódca eskadr latających Ogotaja - umawia się z Thorgalem i Kriss de Valnor na sekretną rozmowę, podczas której wyjawia im ich główny cel misji, jakim jest unicestwienie krwawego boga ludu Chaamów. Thorgal przeciwstawia się tej idei, kierowany światłymi pobudkami. Opuściwszy gospodę zmusza tym samym Hoga i Kriss do kooperacji w próbach powstrzymania go dla dobra sprawy. Chcąc uniknąć większych tarapatów, wiking oddaje się w ręce żołnierzy. Aaricia oraz Tjall Zapalczywy, oczekujący poza murami miasta, zostali pojmani przez ludzi Hoga oraz przeznaczeni do kręgu cotygodniowych ofiar składanych na cześć imienia Ogotaja przez jego fanatycznych kapłanów. Tjallowi udaje się wymknąć strażnikom i ukrywać przez dwa dni w obrębie Mayaxatl. Kriss mści się wyjawieniem kryjówki na zdradzie towarzyszy i w przebraniu czarnej straży, przynależnej do Nazcy, udaje się na egzekucję członków eskapady. Thorgal idąc na stracenie zdecydował się przemknąć do pałacu Ogotaja, w którym nikt nie odważyłby się go ścigać. Obecność Aarici wśród niewolników mobilizuje go tylko i wkrótce jego żona, Kriss de Valnor oraz komendant Hog przekraczają progi posesji żywego boga Chaamów. We trójkę postanawiają dotrzeć do Ogotaja. Thorgala z opresji wybawia Tjall. Ten, wykorzystując Nazcę jako zakładnika, przemyka z Thorgalem również do pałacu, jednak zostaje w ostatniej chwili godzony nożem przez kapitana czarnej straży. Thorgal przebaczył konającemu na jego rękach Tjallowi błąd porzucenia go w dżungli podczas choroby. Wrota uformowane w posąg Bogini Bez Imienia przypomniały wikingowi jego przeszłość, fakt, że Ogotaj w istocie jest jego ojcem, posąg zaś reprezentuje jego matkę - Haynee. Hog stracił życie podczas przebywania wewnątrz iluzorycznego labiryntu świątyni. Kriss de Valnor po spotkaniu z Ogotajem zatraca swą młodość. Varth, kryjący się pod tytułem krwawego boga, pragnąc dać upust swojemu rozżaleniu powodowanego utratą wszystkich bliskich na ziemskiej planecie, wiedzie Aaricię na okręt powietrzny, aby ruszyć na podbój Xinjinsów. W tym czynie przeszkadza mu Thorgal, który przebył labirynt kierowany mocą Haynee. W ostatecznym rozrachunku wiking próbuje uzmysłowić ojcu, że jest w istocie jego synem. Ogotaj ginie uśmiercony przez Kriss de Valnor. Po śmierci samozwańczego boga niezorganizowane Mayaxatl miało pogrążyć się w puszczy. Po okrucieństwach pozostać miało jedynie gorzkie wspomnienie. Thorgal, Aaricia oraz Kriss udali się latającym okrętem w stronę miasta Xinjinsów, by dotrzeć do przetrzymywanych tam Arguna Drewnianej Nogi i małego Jolana, obranego za następcę Tanatloca - Hurukana.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a